Робин Рид (; род. 19 февраля 1971, Сефтон) — британский боксёр, представитель средних весовых категорий. Выступал за сборные Англии и Великобритании по боксу в начале 1990-х годов, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Барселоне. В период 1993—2012 годов боксировал на профессиональном уровне, владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBF и IBO.

Биография 
Робин Рид родился 19 февраля 1971 года в поселении Сефтон графства Мерсисайд, Англия. Является наполовину ямайцем.

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в 1988 году, выиграв серебряную медаль на юниорском международном турнире в Братиславе.

В 1989 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров в Пуэрто-Рико в зачёте первой средней весовой категории.

В 1990 году одержал победу на международном турнире «Таммер» в Финляндии.

Попав в основной состав английской национальной сборной, в 1991 году выступил на чемпионате Европы в Гётеборге, где в 1/8 финала был остановлен норвежцем Оле Клеметсеном, и на чемпионате мира в Сиднее, где на стадии четвертьфиналов потерпел поражение от советского боксёра Исраела Акопкохяна.

В 1992 году победил на Кубке Канады в Оттаве и дошёл до полуфинала на европейской олимпийской квалификации в Италии. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь Великобритании на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне — в категории до 71 кг благополучно прошёл первых троих соперников по турнирной сетке, тогда как на стадии полуфиналов по очкам потерпел поражение от представителя Нидерландов Орхана Делибаша — таким образом получил бронзовую олимпийскую медаль.

Профессиональная карьера 
Вскоре по окончании Олимпиады Рид покинул расположение британской сборной и в феврале 1993 года успешно дебютировал на профессиональном уровне. В течение трёх последующих лет одержал более двадцати побед, лишь в одном его поединке была зафиксирована ничья.

Поднявшись в рейтингах, в 1996 году получил право оспорить титул чемпиона мира во второй средней весовой категории по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). В итоге победил действующего чемпиона итальянца Винченцо Нардьелло техническим нокаутом в седьмом раунде и забрал чемпионский пояс себе. Впоследствии сумел три раза защитить этот титул, лишь во время четвёртой защиты в декабре 1997 года уступил его южноафриканцу Тулани Малинге, потерпев поражение единогласным решением судей.

В феврале 1999 года предпринял попытку завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), но раздельным судейским решением проиграл действующему чемпиону, непобеждённому валлийцу Джо Кальзаге.

В июне 2000 года боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского союза (WBU), однако единогласным решением проиграл итальянцу Сильвио Бранко.

Наконец, в декабре 2000 года всё-таки стал чемпионом мира, выиграв техническим нокаутом у Майка Гормли в бою за титул Всемирной боксёрской федерации (WBF). Пять раз защитил этот титул, в том числе победил достаточно сильного аргентинца Хулио Сесара Васкеса.

В декабре 2003 года в Германии состоялся бой между Робином Ридом и непобеждённым немцем Свеном Оттке, при этом на кону стояли принадлежавшие Оттке титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) во втором среднем весе. Противостояние между ними продлилось все отведённые 12 раундов, в итоге судьи единогласно отдали победу Оттке.

В июне 2004 года Рид единогласным решением выиграл у соотечественника Брайана Мэги, получив титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской организации (IBO).

В августе 2006 года в объединительном бою за титулы IBO и IBF досрочно проиграл американцу Джеффу Лейси.

В ноябре 2007 года боксировал с соотечественником Карлом Фрочем за титул чемпиона Великобритании во втором среднем весе, но проиграл в связи с отказом от продолжения боя после пятого раунда.

Завершил карьеру профессионального боксёра, потерпев поражение техническим нокаутом от шотландца Кенни Андерсона в октябре 2012 года — на кону стоял титул чемпиона Великобритании во второй средней весовой категории. В общей сложности провёл среди профессионалов 51 бой, из них 42 выиграл (в том числе 29 досрочно), 8 проиграл, в одном случае была зафиксирована ничья.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Англии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской федерации
Чемпионы Международной боксёрской организации